Победители турнира-2009 - дуэт Марди Фиш / Энди Роддик.

Сеянные 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Полуфинал)
  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Первый раунд)
  Махеш Бхупати /  Марк Ноулз (Второй раунд)
  Лукаш Длоуги /  Леандер Паес (Второй раунд)
  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковски (Четвертьфинал)
  Бруно Соарес /  Кевин Ульетт (Первый раунд)
  Джефф Кутзе /  Уэсли Муди (Первый раунд)
  Марсело Мело /  Андре Са (Второй раунд)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 Сетка турнира

BNP Paribas Open 2009